Desa Juwiring kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Juwiring (administrativ by i Indonesien, lat -7,64, long 110,73), Jawa Tengah, 
 Desa Juwiring (administrativ by i Indonesien, lat -6,89, long 110,15), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar